Indianapolis 500 1975 je bila devetinpetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 25. maja 1975.

Rezultati

1975 v športu
1975